Le terme Laitue désigne, stricto sensu, toutes les espèces du genre Lactuca. Diverses autres plantes portent le nom vernaculaire de « laitue », par analogie physique ou gastronomique avec les espèces du genre Lactuca :

Parmi les plantes supérieures 
Parmi les angiospermes, on retrouve de multiples plantes dites laitues. Elles font quasiment toutes partie de la famille des Astéracées :

 laitue des Alpes : Cicerbita alpina ;
 laitue de chien ou pissenlit commun : espèces du genre Taraxacum ;
 laitue à grandes feuilles : Cicerbita macrophylla ; 
 laitue de Favrat : Cicerbita ×favratii ;
 laitue des murailles ou  Laitue des murs  : Mycelis muralis ;
 laitue de l'Oural : Cicerbita macrophylla ;
 laitue de Plumier : Cicerbita plumieri ;
 laitue de porc : Crepis foetida ;
 piloselle petite laitue : Hieracium lactucella.

Parmi les algues 
Laitue de mer : Ulva lactuca

Autres 
La Laitue est une ligue d'improvisation théâtrale francophone d'Ontario
LaiTUE désigne l'Association inter doctorants Terre Univers Environnement), association des doctorants de l’École doctorale Terre-Univers-Environnement de Grenoble